Літня Універсіада 1989 — XV літня Універсіада, була проведена в Дуйсбурзі (ФРН) з 22 серпня по 30 серпня 1989 року. У універсіаді взяли 1 785 спортсменів з 79 країн.

Види спорту 
  Легка атлетика
  Баскетбол
  Фехтування
  Гребля

Медальний залік

Посилання 
 Історія універсіад  — сайт FISU 

1989 у Німеччині
Спортивні події 1989
Літні універсіади
Серпень 1989
Спорт у Дуйсбурзі